Омельчук Олег

Відомі представники 

 Омельчук Олег Миколайович ( 1976) — український правознавець, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, академік Академії наук вищої освіти України.
 Омельчук Олег Петрович ( 1983) — український стрілець, майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок